La Coupe de la Fédération 1963 est la  du plus important tournoi de tennis opposant des équipes nationales féminines.

La compétition, qui s'est tenue au Queen's Club de Londres du 17 au , a vu les États-Unis s'imposer en finale face à l'Australie (deux points à un).

Organisation 
Cette  de la Coupe de la Fédération réunit seize équipes qui s'affrontent par élimination directe en quatre tours, sur quatre jours consécutifs. 

Chaque rencontre se joue au meilleur des trois matchs, soit deux simples et, le cas échéant, un double décisif.

Résultats

Tableau final

Premier tour

Quarts de finale

Demi-finales

Finale

Voir aussi

Article connexe 
 Fed Cup

Lien externe 
  Site officiel de la Fed Cup

Navigation 

1963
Coupe de la Federation
1963 en Angleterre
Compétition de tennis à Londres
Federation, Coupe de la